Dornești se poate referi la:

 Dornești, Neamț
 Dornești, Suceava
 Râul Dornești, curs de apă, afluent al râului Bistrița
 Calea ferată Dornești–Rădăuți, cale ferată secundară din România

Vezi și 
 Dorna (dezambiguizare)